Provincies in Estland:
Lääne-Virumaa
Ida-Virumaa

Verder:
Virumaa (gebied), een deel van Estland, voorheen een afzonderlijke provincie, later verdeeld in de twee bovenstaande